Hrvatska:
 Dračevo selo
 Dračevo Osoje
 Dračevo Polje

BiH:
 Dračevo (Čapljina, BiH), naselje u općini Čapljina
 Dračevo (Trebinje, BiH), naselje u općini Trebinje

Bugarska:
 Dračevo (Bugarska)

Makedonija:
 Dračevo (Kisela Voda, Makedonija)
 RK Dračevo
 NK Dračevo